

Patronyme 

 Benoît Jutras (1963-), compositeur québécois s'étant illustré avec le Cirque du Soleil ;
 Benoît Jutras (1975-), écrivain québécois.